Katy Dunne (ur. 16 lutego 1995 w Hemel Hempstead) – brytyjska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W swojej karierze zwyciężyła w ośmiu singlowych i ośmiu deblowych turniejach rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA Tour w singlu sklasyfikowana była na 212. miejscu (28 maja 2018) i w deblu na 135. miejscu (23 lipca 2018).

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 

Brytyjskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Hemel Hempstead
Urodzeni w 1995